Борода́ев — русская фамилия. Известные носители:

 Бородаев, Валерий Васильевич (род. 1951) — бывший председатель Астраханского областного представительного собрания.
 Бородаев, Виктор Васильевич (род. 1952) — бывший председатель Исполкома Ростовского облсовета.
 
 Бородаев, Дмитрий Владиславович (род. 1985) — российский гитарист.
 Бородаев, Тихон Иванович (1923—1995) — работник Новочеркасского электровозостроительного завода, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Бородаевский